Грузия на I Европейских играх, которые прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана, в городе Баку, была представлена 104 спортсменами..

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Состав команды 

  Борьба
 Греко-римская борьба
 Лаша Гобадзе
 Сачино Давитая
 Зураб Датунашвили
 Михаил Каджая
 Якоби Каджая
 Гизо Меладзе
 Мате Сопадзе
 Миндла Цулукидзе

 Велоспорт
  Велоспорт-маунтинбайк
 Бесик Гавашели

 Карате
 Ираклий Ткебучава

Результаты

Борьба 

В соревнованиях по борьбе разыгрывалось 24 комплекта наград. По 8 у мужчин и женщин в вольной борьбе и 8 в греко-римской. Турнир проходил по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадали участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество баллов. По окончании схватки, в зависимости от результатов в каждом из раундов спортсменам начисляются классификационные очки.

Мужчины
Греко-римская борьба

Легенда: 
VT — победа на туше; 
PP — победа по очкам с техническим баллом у проигравшего; 
PO — победа по очкам без технического балла у проигравшего; 
SP — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов с техническим баллом у проигравшего; 
ST — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов без технического балла у проигравшего;

Велоспорт

Маунтинбайк 
Соревнования по маунтинбайку проводилились в построенном специально для игр велопарке. Дистанция у мужчин составляла 36,7 км, а у женщин 27,9 км.
 Мужчины

Карате 

Соревнования по карате проходили в Бакинском кристальном зале. В каждой весовой категории принимали участие по 8 спортсменов, разделённых на 2 группы. Из каждой группы в полуфинал выходили по 2 спортсмена, которые по системе плей-офф разыгрывали медали Европейских игр.
Мужчины

Примечания 

Страны на Европейских играх 2015 года
Спорт в Грузии в 2015 году